Сингаи — топоним на Украине:

 Сингаи — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Сингаи — село в Народичском районе Житомирской области.